Simona Halep besegrade Veronika Kudermetova i finalen med 6–2, 6–3 och vann damsingeln vid Melbourne Summer Set 1 2022.

Det var den första upplagan av turneringen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Viktória Kužmová
  Anna Bondár
  Zheng Qinwen
  Nao Hibino
  Lesley Pattinama Kerkhove
  Destanee Aiava

Lucky loser 
  Mai Hontama

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Melbourne Summer Set 1 2022 – Singel